Нико́ла Аббанья́но (; 15 июля 1901, Салерно, Италия — 9 сентября 1990, Милан) — итальянский философ-экзистенциалист, академик, профессор Туринского университета. Один из основоположников итальянской эмпирической социологии.

Идеи 
Создатель «позитивного экзистенциализма», сочетающего идеи экзистенциализма с элементами неопозитивизма, полемизируя с М. Хайдеггером, К. Ясперсом, Г. Марселем и Ж. П. Сартром. На этой основе, а также при помощи «универсальной» формулы «возможность возможности» пытался создать оптимистический вариант экзистенциализма. По его мнению, индивид всегда может из различных возможностей выбрать такую, которая является основой «здорового и устойчивого существования».

Аббаньяно как бы снимает упрёки и обвинения в адрес традиционного экзистенциализма в антиинтеллектуализме, иррационализме или идеализме, полагая, что те элементы экзистенциализма, которые дают основание для критики, в его собственной концепции превращаются в элементы положительного и конкретного анализа, без которых нельзя понять рациональности мира. «Позитивный экзистенциализм», по мнению Аббаньяно, становится своеобразной «вечной философией» человеческого существования, которая помогает человеку понять самого себя, других людей, существующий мир. Она не сводится лишь к выработке понятий, к конструированию систем, но означает также фундаментальный выбор, решение, заботу, страдание, то есть, согласно Аббаньяно, благодаря философии человек может жить подлинной жизнью и быть самим собой. Неопределённость и свобода, по Аббаньяно, составляют подлинное бытие человека, субстанцию человеческого Я, которая является и условием реальности, и условием человеческой судьбы, а также основой сосуществования с другими людьми. Только благодаря сосуществованию человек может реализовать своё Я.

Аббаньяно считает, что самой существенной характеристикой природы и конституции человека является время, поскольку оно раскрывает перед ним бесконечное количество возможностей. Взаимопереливы прошлого и будущего образуют историчность человеческого бытия, которая реализует одновременно человеческое Я и субстанцию экзистенции, или субстанцию существования. Историчность рождается из напряжения между текущим и преходящим временем и вечностью, которые одновременно и связаны с историчностью, и противопоставляются ей. Проблемы истории — это не проблемы исторической реальности или исторического суждения, а проблемы существования сущего, или человека. Благодаря истории человек рождается и формируется как истинная личность.

Центральное место в философии Аббаньяно занимает проблема свободы. Свобода существования имеет смысл лишь в отношении к бытию. Быть или не быть свободным — человек решает в ходе своего свободного выбора, который помогает ему стать самим собой. С точки зрения Аббаньяно, человек как существование есть органическая часть мира как тотальности. Неприятие мира есть отказ от подлинного существования, принятие же мира создаёт, по Аббаньяно, подлинную основу чувственности как условия телесности. Природу Аббаньяно считал объективным порядком вещей, в котором совпадают реальность и инструментальность, ибо человек взаимодействует с вещами и непосредственно, и опосредованно, при помощи техники. Настоящая техника, по Аббаньяно, представляет собой «встречу» между природой и человеком. Но если техника, по Аббаньяно, лишь инструмент воздействия человека на вещи, то искусство — это возвращение к природе, и в качестве такового оно есть история. Возвращаясь к природе, полагает Аббаньяно, человек спасает природу от времени и «встраивает» её в историю. Искусство как возвращение к природе является подлинно свободным выбором, следовательно, в искусстве человек утверждает свою свободу. «Позитивный экзистенциализм», с точки зрения Аббаньяно, раскрывает перед человеком безграничные горизонты возможностей. В этом смысле «позитивный экзистенциализм» Аббаньяно считает подлинным гуманизмом.

Член Академии деи Линчеи (1964, членкор 1950).

Библиография 

 Le sorgenti irrazionali del pensiero, Napoli, 1923
 Il problema dell’arte, Napoli, 1925
 Il nuovo idealismo inglese e americano, Napoli, 1927
 La filosofia di E. Meyerson e la logica dell’identità, Napoli-Città di Castello, 1929
 Guglielmo di Ockham, Lanciano, 1931
 La nozione del tempo secondo Aristotele, Lanciano, 1933
 La fisica nuova. Fondamenti di una nuova teoria della scienza, Napoli, 1934
 Il principio della metafisica, Napoli, 1936
 La struttura dell’esistenza, Torino, 1939
 Introduzione all’esistenzialismo, Milano, 1942
 Filosofia religione scienza, Torino, 1947
 L’esistenzialismo positivo, Torino, 1948
 Possibilità e libertà, Torino, 1956
 Storia della filosofia, Torino, 1966
 Per o contro l’uomo, Milano, 1968
 Fra il tutto e il nulla, Milano, 1973
 Questa pazza filosofia ovvero l’Io prigioniero, Milano, 1979
 La saggezza della filosofia. I problemi della nostra vita, Milano, 1987
 Dizionario di filosofia, Torino, 1987
 Ricordi di un filosofo, Milano, 1990
 Scritti neoilluministici, Torino, 2002

 Переведённые на русский 
 Мудрость философии и проблемы нашей жизни. СПб., 1998
 Мудрость жизни. СПб., 1996
 Введение в экзистенциализм. СПб., 1998

Примечания

Литература 
 

Философы Италии
Экзистенциалисты
Преподаватели Туринского университета
Члены Академии деи Линчеи